Sophie (auch Sophia, Sofie, Sofia) von Sachsen ist der Name folgender geborener Prinzessinnen von Sachsen:
 Sophia von Sachsen († 1244), Äbtissin von Gernrode
 Sophie von Sachsen (1587–1635), durch Heirat Herzogin von Pommern-Stettin
 Sophie Eleonore von Sachsen (1609–1671), durch Heirat Landgräfin von Hessen-Darmstadt
 Sophie von Sachsen (1845–1867), durch Heirat Herzogin in Bayern
 Erdmuthe Sophie von Sachsen (1644–1670), durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth
 Maria Anna von Sachsen (1728–1797), durch Heirat Kurfürstin von Bayern
 Sophie von Sachsen-Lauenburg († 1473)
 Sophie von Sachsen-Lauenburg (1521–1571), durch Heirat Gräfin von Delmenhorst
 Sophie von Sachsen-Lauenburg (1395–1462), durch Heirat Herzogin von Pommern
 Elisabeth Sophia von Sachsen-Altenburg (1619–1680), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Gotha
 Anna Sophie von Sachsen-Gotha-Altenburg (1670–1728), durch Heirat Fürstin von Schwarzburg-Rudolstadt
 Sophie Wilhelmine von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1693–1727), durch Heirat Fürstin von Schwarzburg-Rudolstadt
 Charlotte Sophie von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1731–1810), durch Heirat Erbprinzessin von Mecklenburg-Schwerin
 Sophie von Sachsen-Coburg-Saalfeld, durch Heirat Gräfin von Mensdorff-Pouilly
 Sophie von Sachsen-Hildburghausen (1760–1776), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Coburg-Saalfeld
 Sophie Hedwig von Sachsen-Merseburg, durch Heirat Herzogin von Sachsen-Coburg-Saalfeld
 Dorothea Sophie von Sachsen-Altenburg (1587–1645), Äbtissin von Quedlinburg
 Anne Sophie von Sachsen-Weimar, durch Heirat Herzogin von Münsterberg
 Eleanore Sophie von Sachsen-Weimar, durch Heirat Herzogin von Sachsen-Merseburg-Lauchstädt
 Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach, durch Heirat Prinzessin von Schwarzburg
 Elisabeth Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach, verheiratet mit Mindert Diderik de Kant
 Ernestine Auguste Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach (1740–1786), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Hildburghausen
 Sophia von Sachsen-Weißenfels (1684–1752), durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth
 Sophia von Sachsen-Weißenfels (1654–1724), durch Heirat Fürstin von Anhalt-Zerbst
 Bernhardine Christiane Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach (1724–1757), durch Heirat Fürstin von Schwarzburg-Rudolstadt

Sophie von Sachsen ist der Name folgender durch Heirat gewordener Angehörige eines sächsischen Hauses:
 Sophie von Brandenburg (1568–1622), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Sophie von Mecklenburg (1481–1503), durch Heirat Herzogin von Sachsen
 Anna Sophie von Dänemark und Norwegen, durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Sophie von Luxemburg, durch Heirat Prinzessin von Sachsen
 Sophie von Oranien-Nassau, durch Heirat Großherzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach
 Sophie Charlotte von Württemberg, durch Heirat Herzogin von Sachsen-Eisenach
 Sophia Henriette von Waldeck, durch Heirat Herzogin von Sachsen-Hildburghausen
 Sophia Albertine von Erbach, durch Heirat Herzogin von Sachsen-Hildburghausen
 Sophie Angelika von Württemberg-Oels, durch Heirat Herzogin von Sachsen-Zeitz-Pegau-Neustadt
 Sophie Antonia von Braunschweig-Wolfenbüttel, durch Heirat Herzogin von Sachsen-Coburg-Saalfeld
 Anna Sophia von Schwarzburg-Rudolstadt, durch Heirat Herzogin von Sachsen-Coburg-Saalfeld
 Anna Sophie Charlotte von Brandenburg-Schwedt, durch Heirat Herzogin von Sachsen-Eisenach
 Elisabeth Sophie von Brandenburg (1589–1629), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Lauenburg
 Elisabeth Sophie von Brandenburg (1674–1748), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Meiningen
 Sophie Elisabeth von Brandenburg (1616–1650), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Altenburg
 Sophie Charlotte Albertine von Brandenburg-Bayreuth, durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach
 Christiane Sophie Charlotte von Brandenburg-Bayreuth, durch Heirat Herzogin von Sachsen-Hildburghausen
 Sophie von Braunschweig-Wolfenbüttel (1724–1802), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Coburg-Saalfeld
 Sophie Hedwig von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1630–1652), durch Heirat designierte Herzogin von Sachsen-Zeitz
 Sophie Charlotte von Brandenburg-Bayreuth (1713–1747),  durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar und Sachsen-Eisenach
 Sophie Marie von Hessen-Darmstadt (1661–1712), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Eisenberg